Lanišće (Istrië), een gemeente in de Kroatische provincie Istrië
Lanišće (Kršan), een plaats in de gemeente Kršan in de Kroatische provincie Istrië
Lanišće (Jastrebarsko), een plaats in de gemeente Jastrebarsko in de Kroatische provincie Zagreb